Chiefs (Super Rugby)
 Kansas City Chiefs
 Kaizer Chiefs
 Spokane Chiefs
 Kaiser Chiefs
 Atlanta Chiefs